Serdica oder Serdika steht für: 
 den antiken Namen der heutigen Hauptstadt Bulgariens, siehe Sofia#Geschichte
 das Konzil von Serdica (342 n. Chr.)
 das Titularerzbistum Serdica
 die mathematische Fachzeitschrift Serdica Mathematical Journal
 das Einkaufszentrum Serdika Center Sofia

en:Serdica